Camargo ist der Name folgender Municipios:

* Municipio Camargo (Bolivien) im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Municipio Camargo (Chihuahua) im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko
 Municipio Camargo (Tamaulipas) im Bundesstaat Tamaulipas, Mexiko